

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

FBK Kaunas: 2007

FBK Kaunas: 2007

Collegamenti esterni